Kirchen peut désigner :

 Jean Kirchen (1919−2010), cycliste luxembourgeois
 Kim Kirchen (né en 1978), cycliste luxembourgeois

 Kirchen (Sieg), ville allemande de Rhénanie-Palatinat
 

Homonymie de patronyme